
Termin -{UGC}- ima više značenja.

 Genetički kod za cistein
 Gravitaciona konstanta, univerzalna gravitaciona konstanta
 Korisnički generisan sadržaj,